Dazio, tassazione nazionale su beni in entrata o uscita da uno stato 
 Dazio, comune italiano della provincia di Sondrio
 Dazio, arcivescovo di Milano venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altri progetti